Girijaya (Bojongasih), een plaats in Indonesië
Girijaya (Kersamanah), een plaats in Indonesië
Girijaya (Cibinong), een plaats in Indonesië
Girijaya (Cidahu), een plaats in Indonesië
Girijaya (Pasirkuda), een plaats in Indonesië
Girijaya (Saketi), een plaats in Indonesië
Girijaya (Warung Kiara), een plaats in Indonesië